

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Orzechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Orzechów – część wsi Łowicz w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Orzechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Orzechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Orzechów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Orzechów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia

Administracja 
 Orzechów – dawna gromada

Zobacz też 
 Nowy Orzechów, Stary Orzechów, Orzechów-Kolonia
 Orzech, Orzechowo, Orzechowce, Orzechowiec, Orzechówka, Orzechówko, Orzechy
 Orichiw